«Памир» — название футбольных клубов Таджикистана и Таджикской ССР:
 «Памир» (Душанбе) (1970—1997), ныне «ЦСКА-Памир» (Душанбе).
 «Памир» (Ленинабад) (1958—1975), ныне «Худжанд» (Худжанд). См. также 
 Локомотив-Памир